

Geografia
Dunmore – località della Scozia
Dunmore – comune (borough) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Pennsylvania, nella contea di Lackawanna
Dunmore – località dell'Irlanda

Persone
Helen Dunmore – scrittrice e poetessa inglese
Laurence Dunmore – regista britannico

Altro 
Conte di Dunmore – titolo di un pari di Scozia